Guastavino est un patronyme porté notamment par :

 Carlos Guastavino (1912-2000), compositeur argentin ;
 Jean Guastavino (1886-1960), homme politique français ; 
 Rafael Guastavino (1842-1908), architecte espagnol.